Georg Noell ist der Name folgender Personen:

* Georg Noell (General) (1852–1926), preußischer General der Infanterie
 Georg Heinrich Noell (1836–1895), deutscher Maschinenfabrikant